Oluja, atmosferski poremećaj
 Operacija Oluja –  vojno-redarstvena operacija Hrvatske vojske i policije
 Oluja (Shakespeare), Shakespeareova drama
 Oluja (Giorgione), ulje na platnu slikara Giorgionea
 Oluja mozgova

Vidi još 
 Operacija Oluja (razdvojba)
 Storm, razdvojbena stranica